Sipapoantha är ett släkte av gentianaväxter. Sipapoantha ingår i familjen gentianaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gentianaväxter
Sipapoantha